В этой статье перечисляются основные события из истории общественного транспорта (прежде всего трамваев, троллейбусов и автобусов) в 1988 году. Информация об истории метрополитенов и железнодорожного транспорта находится в отдельных статьях.

События

В СССР

РСФСР

Москва

Маршруты 
 Открыт автобусный маршрут № 166: 9-й мкрн Солнцева — Станция Солнечная.
 Открыт автобусный маршрут № 695: 2-й мкрн Солнцева — Станция Солнечная.
 17 сентября открыт автобусный маршрут № 716: Дворец спорта Сокольники — Посёлок Восточный (летом по выходным — Опытное поле, Алексеевская роща). 19 ноября открыт автобусный маршрут № 755: Метро Красногвардейская — 16-й микрорайон Орехова-Борисова. 23 января открыт автобусный маршрут № 789: 3 «А» микрорайон Новокосина — Станция Реутово. 19 ноября открыт автобусный маршрут № 790: Метро Красногвардейская — 16-й микрорайон Орехова-Борисова. 10 марта открыт автобусный маршрут № 793: 2-й мкрн Солнцева — Метро Проспект Вернадского.
 Открыт автобусный маршрут № 794: Метро Сокол (кольцевой). 25 июня открыт автобусный маршрут № 800: Метро Щукинская — Метро Полежаевская. 27 февраля открыт автобусный маршрут № 811: 3 «А» микрорайон Новокосина — Электродная улица.
 Автобусный маршрут № 105 продлён до Новощукинской улицы.
 Автобусный маршрут № 781 продлён до Улицы Генерала Дорохова. Открыт трамвайный маршрут № 5к: Медведково — Метро Новослободская.

Другие города 

 закрыто движение трамвая по ул. Челюскинцев в Саратове (2,3 км в однопутном исчислении), маршрут № 1 сокращён до ул. Радищева.

 3 ноября — открыто троллейбусное депо № 3 в городе Челябинске.
 19 декабря — открыто троллейбусное движение в городе Черкесск.
 15 сентября — открыто движение скоростного трамвая в Усть-Илимске.

БССР 
 1 августа — запущен трамвай в Мозыре.

УССР 
 8 июня в Херсоне началась эксплуатация троллейбусных поездов Владимира Веклича, состоящих из двух машин ЗиУ-682.

В мире 
 США — возобновлено трамвайное движение в городе Гальвестон, прекращённое в 1938 году.
 США — открыто трамвайное движение в городе Сакраменто.
 Австрия — 17 декабря повторно открыто троллейбусное движение в городе Инсбрук.
 Болгария — с сентября открыто троллейбусное движение в городах Велико-Тырново, Стара-Загора и Враца.
 Болгария — открыто троллейбусное движение в городе Добрич.
 Болгария — 9 сентября открыто троллейбусное движение в городе Русе.
 Германия — в октябре прекращено троллейбусное движение в городе Биттерфельд.
 Германия — в марте открыто троллейбусное движение в городе Эльбенгероде.
 Италия — 26 ноября повторно открыто троллейбусное движение в городе Специя.
 Польша — 12 ноября открыто троллейбусное движение в городе Денбица.
 Чехия — 1 июля открыто троллейбусное движение в городе Усти-над-Лабем.
 Северная Корея — 8 сентября открыто троллейбусное движение в городе Вонсан.
 Северная Корея — в августе открыто троллейбусное движение в городе Унхун.

Примечания 

Транспорт в 1988 году
Годы в истории общественного транспорта